De term smous kan verwijzen naar:
 een Jood, iemand van de Joodse etniciteit of een aanhanger van de Joodse religie. Deze term wordt vooral als scheldwoord gebruikt.
 Een Hollandse smoushond, een bepaald hondenras.